Clash (film, 1984), film franco-yougoslave sorti en 1984 ;
 , film philippin sorti en 2009.